Джейранбатан () — посёлок в Джейранбатанском административно-территориальном округе Апшеронского района Азербайджана.

Этимология 
Посёлок получил название от близлежащего озера-водохранилища. Гидроним состоит из слов джейран и батан (), то есть — место, где вязнет джейран.

История 
Населённый пункт был основан в 1959 году для обслуживания Самур-Апшеронского канала.

Согласно административному делению 1961 года пгт Джейранбатан входил в Джейранбатанский поселковый совет Сумгаитского городского совета Азербайджанской ССР.

4 января 1963 года посёлок передан в состав новообразованного Апшеронского района. Согласно административному делению 1977 года пгт Джейранбатан входил в Джейранбатанский поселковый совет Апшеронского района.

В 1999 году в Азербайджане была проведена административная реформа и внутри Джейранбатанского административно-территориального округа был учрежден Джейранбатанский муниципалитет Апшеронского района.

География 
Джейранбатан расположен на берегу одноименного озера-водохранилища.

Посёлок в 13 км от райцентра Хырдалан и в 26 км от Баку. Ближайшая железнодорожная станция — Сумгаит.

Посёлок находится на высоте 27 метров над уровнем моря.

Население 
 

Население преимущественно занято в промышленности.

Климат 

Среднегодовая температура воздуха в посёлке составляет +14,8 °C. В посёлке полупустынный климат.

Инфраструктура 
В советское время в посёлке действовали заводы железобетонных изделий и деревообрабатывающий, размещалось управление эксплуатации Самур-Апшеронского канала, средняя школа, ПТУ, дом культуры, библиотека, киноустановка и дом культуры.

В посёлке расположены бетонный и паркетный заводы, завод полимерных дренажных труб, почтовое отделение, две средних школы, детская школа музыки и искусств, детский сад, дом культуры, врачебный пункт.

Примечания 

Населённые пункты Апшеронского района (Азербайджан)
Посёлки городского типа Азербайджана